Петр Корда је освојио турнир. У финалу је победио Јунаса ел Ајнауија резултатом 7:6(7:5), 2:6, 7:6(7:5).

Носиоци 

  Томас Мустер (полуфинале)
  Борис Бекер (друго коло)
  Томас Енквист (друго коло)
  Михаел Штих (друго коло)

<li> Магнус Ларсон (четвртфинале)
<li> Паул Хархојс (прво коло)
<li> Гилберт Шалер (прво коло)
<li> Јан Симеринк (прво коло)

Жреб

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 1996.

Отворено првенство Катара у тенису 1996.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно